Osoby o tym nazwisku:
 Aloísio Sinésio Bohn – rzymskokatolicki duchowny
 Marie Bagger Bohn – duńska lekkoatletka
 Remídio José Bohn – rzymskokatolicki duchowny